Stalling steht für:

 Stalling (Palling), ein Ortsteil der Gemeinde Palling im oberbayerischen Landkreis Traunstein
 Verlag Gerhard Stalling, ein ehemaliger Verlag aus Oldenburg

Stalling ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Stalling (1891–1972), US-amerikanischer Filmkomponist
 Gerhard Stalling (1757–1818), deutscher Buchdrucker und Verleger, Besitzer und Namensgeber des Stalling-Verlages
 Heinrich Stalling (1865–1941), deutscher Buchdrucker und Verleger, Leiter des Stalling-Verlages

Siehe auch:
 Stallings